Дональд Джей Риклс (; 8 мая 1926, Нью-Йорк — 6 апреля 2017, Лос-Анджелес) — американский сатирик, актёр телевидения, кино и эстрады, телеведущий.

Биография 

Обучался в Американской академии драматического искусства, его сокурсниками были будущие звёзды Грейс Келли, Джек Пэланс и Джон Эриксон.

С 1944 по 1946 год служил матросом в ВМС США.

С 1950-х годов выступал в ночных клубах в Лас-Вегасe. Работал с Фрэнком Синатрой. Снискал известность грубоватым юмором, этническими шутками и анекдотами, часто грубыми и оскорбительными.

В 1958 году состоялся его дебют в кинофильме «Идти тихо, идти глубоко». C 1960 года постоянно постоянно снимался в телесериалах на общенациональных телеканалах США. С 1965 года стал постоянным участником юмористического телешоу Джонни Карсона. Снимался в фильме Мартина Скорсезе «Казино».
6 апреля 2017 года Риклз умер от почечной недостаточности в своем доме в Лос-Анджелесе , штат Калифорния , в возрасте 90 лет. Он был похоронен на кладбище Мемориального парка Маунт-Синай.

Фильмография

Кино

Телевидение

Дискография 
 Hello Dummy! (1968)
 Don Rickles Speaks! (1969)

Примечания

Ссылки 
 Михаэль Дорфман. Политически некорректный на сайте lebed.com, 20 июля 2007

Выпускники Средней школы Ньютауна
Выпускники Американской академии драматического искусства
Сатирики США
Юмористы США
Похороненные на кладбище «Гора Синай»
Киноактёры США